Slatina ist der Familienname von:
 Klaus Slatina (* 1941), deutscher Fußballspieler

Slatina ist der Name folgender geografischer Objekte:

Städte, Gemeinden:

Slatina (Laktaši), Kurort in der Republik Srpska, Bosnien und Herzegowina
 Bjala Slatina, Stadt in Bulgarien
 Slatina (Kroatien), Stadt (früher Podravska Slatina), Kroatien
 Slatina (Rumänien), Stadt im südlichen Rumänien, Rumänien
 Slatina (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava, Rumänien
 Slatina-Timiș, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Slatina (Levice), Gemeinde in der südlichen Slowakei, mit Mineralwasserquellen
 Zvolenská Slatina, Gemeinde in der Mittelslowakei
 Rogaška Slatina (deutsch: Rohitsch-Sauerbrunn), Gemeinde in der Region Spodnja Štajerska, Slowenien
 Slatina pod Hazmburkem, Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
 Slatina u Velvar, Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
 Slatina u Horažďovic, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Slatina nad Úpou, Gemeinde (deutsch Moorgrund an der Aupa) im Okres Náchod, Tschechien
 Slatina u Bílovce, Gemeinde (deutsch Schlatten) im Okres Nový Jičín, Tschechien
 Slatina u Chříče, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Slatina nad Zdobnicí, Gemeinde (deutsch Moorwies) im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Slatina u Jevíčka, Gemeinde (deutsch Schlettau) im Okres Svitavy, Tschechien
 Slatina u Vysokého Mýta, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Slatina u Jevišovic, Gemeinde (deutsch Latein) im Okres Znojmo, Tschechien
 Horní Slatina, Gemeinde (deutsch Oberlatein) im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Solotwyno, Stadt in der Oblast Transkarpatien, Ukraine (rumänischer Name)

Orte und Ortsteile:

 Slatina (Teslić), Dorf in der Gemeinde Teslić in Bosnien und Herzegowina

 Slatina (Sofia), einer der 24 Bezirke in Sofia, Bulgarien
 Slatina (Oblast Lowetsch), Dorf in der Oblast Lowetsch, Bulgarien 
 Slatina (Oblast Montana), Dorf in der Oblast Montana, Bulgarien
 Slatina (Oblast Plowdiw), Dorf in der Oblast Plowdiw, Bulgarien 
 Slatina (Oblast Silistra), Dorf in der Oblast Silistra, Bulgarien

 Sllatina (Vushtrria), Kosovo

 Slatina (Andrijevica), Dorf in der Gemeinde Andrijevica, Montenegro
 Slatina (Danilovgrad), Dorf in der Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
 Slatina (Pljevlja), Dorf in der Gemeinde Pljevlja, Montenegro
 Slatina (Šavnik), Dorf in der Gemeinde Šavnik, Montenegro

 Slatina (Argeș), Dorf im Kreis Argeș, Rumänien
 Slatina de Criș, Dorf im Kreis Arad, Rumänien
 Slatina de Mureș, Dorf im Kreis Arad, Rumänien
 Slatina-Nera, Dorf im Kreis Caraș-Severin, Rumänien

 Slatina (Negotin), Dorf in der Opština Negotin, Serbien
 Slatina (Knjaževac), Dorf in der Opština Knjaževac, Serbien 
 Slatina (Bor), Dorf in der Opština Bor, Serbien

 Slatina (Lúky), Ort in der nordwestlichen Slowakei bei Lúky, Slowakei 
 Slatina (Dohňany), Ort in der nordwestlichen Slowakei bei Dohňany, Slowakei
 Slatina nad Bebravou, Ort in der westlichen Slowakei bei Krásna Ves, Slowakei

 Slatina (Kungota), Ortsteil der Gemeinde Kungota, Podravska, Slowenien (dt. Sulz)

 Slatina (Brno), Stadtteil von Brno, Tschechien
 Slatina (Františkovy Lázně),  Ort in der Gemeinde Franzensbad, Tschechien
 Slatina (Hradec Králové), Ortsteil von Hradec Králové, Tschechien
 Slatina (Přešťovice), Ortschaft der Gemeinde Přešťovice, Tschechien

historisch:
 Slatina (Stará Voda), aufgegebener Ort, der zu Stará Voda u Mariánských Lázní gehörte, Tschechien

Baulichkeiten:
 Kloster Slatina (Mănăstirea Slatina), rumänisch-orthodoxes Kloster im Kreis Suceava in der Region Bukowina in Rumänien

Gewässer:
 Slatina (Hron), Fluss in der Mittelslowakei
 Slatina (Bach), Bach im Okres Bánovce nad Bebravou